The Rest Cure – cortometraggio del 1910 prodotto dall'Atlas Film Company
 The Rest Cure – film del 1913 diretto da Arthur Hotaling
 The Rest Cure – film del 1923 diretto da A.E. Coleby
 The Rest Cure – film del 1927 diretto da Vin Moore
We're in the Legion Now o The Rest Cure – film del 1936 diretto da Crane Wilbur